Ву́лиця Миросла́ва Ірча́на (також Ву́лиця Ірча́на) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Ірчана — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Мирослава Ірчана — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Ірчана — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей